Quỳnh Sơn (Bắc Giang)
 Quỳnh Sơn (Lạng Sơn)
 Quỳnh Sơn (Thái Bình)